Mihail Aleksejevič Štalenkov (), ruski hokejist, * 20. oktober 1965, Moskva, Rusija.

Štalenkov je v sovjetski oziroma ruski ligi branil za klub Dinamo Moskva, v drugem delu kariere pa v ligi NHL za klube Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, Phoenix Coyotes in Florida Panthers. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in štirih Svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 17
|
|
|
|
|
| 2.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 25
|
|
|
|
|
| 3.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 6
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 31
|
|
|
|
|
| 2.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.64
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 92/93
|
| 42
|
| 0
| 2
| 2
| 10
| 3.03
| .897
|
| 3
|
| 0
| 1
| 3
| 0
| 3.16
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 93/94
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.65
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 93/94
|
| 28
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.45
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.01
| .962
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.63
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 30
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.12
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 24
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.89
| .904
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.84
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
|
| 40
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.22
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 3
| 2.67
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.22
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 15
|
| 0
| 3
| 3
| 2
| 2.39
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.31
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 00/01
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.95
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.46
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Florida Panthers
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih